Carl Stöger ist der Name folgender Personen:

* Carl Stöger senior (1850–1904), österreichischer Architekt und Baumeister 
 Carl Stöger junior (1870–1949), österreichischer Architekt und Baumeister

Siehe auch:
 Karl Stöger